Guami (oder Guammi) ist der Name von:

 Domenico Guami (1583–1631), italienischer Komponist, Sohn von Gioseffo Guami
 Francesco Guami (um 1544–1601), italienischer Komponist, Bruder von Gioseffo Guami
 Gioseffo Guami (um 1540 – um 1611), italienischer Komponist
 Valerio Guami (1587–1649), italienischer Komponist, Sohn von Gioseffo Guami
 Vincenzo Guami (1585–1614/15), italienischer Komponist, Sohn von Gioseffo Guami